Ludvig VI, Ludvig den tjocke, (fr. Louis VI, Louis le Gros), född 1 december 1081 i Paris, död 1 augusti 1137 i Paris, var kung av Frankrike, 1108–1137.

Biografi
Han var son till Filip I av Frankrike och Bertha av Holland. 

Ludvig deltog från 1100 i regeringen och efterträdde 1108 sin far. Hans verksamhet inriktades främst på att införa ordning inom den kungliga delen av Frankrike. Han förde oavlåtligt krig mot smärre vasaller och tvingade dem till lydnad och att respektera landsfreden. 

Gentemot de kyrkliga vasallerna gjorde han på fredlig väg sin myndighet gällande och bekämpade härvid reformisterna. Feodalborgarna togs i anspråk för den kungliga förvaltningen; riksämbetena överflyttades på män som kunde kontrolleras av kungen. 

1119 förde Ludvig krig mot Normandie och England. Genom att lyckas gifta bort sin son Ludvig VII med Akvitaniens arvtagerska lyckades han göra kungahuset till en betydande makt i Frankrike.

Familj
Ludvig gifte sig 1104 med Lucienne de Rochefort, från vilken han skilde sig 1107, och 1115 med Adelaide av Savojen 1092–1154.
Barn:

 Ludvig VII av Frankrike, (1120–1180)
 Constance av Frankrike (grevinna av Toulouse)
 Filip, omkring 1130

Galleri

Anfäder

Noter 

Personer i Frankrike under 1000-talet
Personer i Frankrike under 1100-talet
Frankrikes regenter
Huset Capet
Födda 1081
Avlidna 1137
Män
Personer från Paris